Voici la liste des planètes mineures numérotées de 162001 à 163000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 162001 à 163000

162001-162100

162101-162200

162201-162300

162301-162400

162401-162500

162501-162600

162601-162700

162701-162800

162801-162900

162901-163000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000